Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Wortegem-Petegem. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

|}

Bouwkundige gehelen 

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Oost-Vlaanderen

 
Wortegem-Petegem